Angelo bianco – nell'angelologia è un angelo di luce orientato al bene come quello custode

 Angelo bianco – personaggi del telefilm della serie TV Streghe
 Angelo bianco – affresco nel Monastero di Mileševa, in Serbia

Pagine correlate 
L'angelo bianco